Donnington – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Donnington – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Donnington – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Donnington – miejscowość w Telford and Wrekin, w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Donnington – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 Donnington – miejscowość we Wroxeter and Uppington, w hrabstwie Shropshire (Anglia)